Перкусія — метод дослідження внутрішніх органів
 Перкусія — ударні музичні інструменти